Zella (von lateinisch: Cella, das heißt Klosterzelle) ist der Name von:

 Zella (Dingelstädt), Ortsteil der Stadt Dingelstädt im Landkreis Eichsfeld in Thüringen
 Zella (Krölpa), Ortsteil der Gemeinde Krölpa im Saale-Orla-Kreis in Thüringen
 Zella-Mehlis, Kleinstadt im Landkreis Schmalkalden-Meiningen in Thüringen
 Zella/Rhön, Ortsteil der Gemeinde Dermbach im Wartburgkreis in Thüringen
 Zella (Willingshausen), Ortsteil der Gemeinde Willingshausen im Schwalm-Eder-Kreis in Hessen
 Titularbistum Zella, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 Kloster Zella, ein ehemaliges Benediktinerinnenkloster im Eichsfeld

Siehe auch:
 Cella (Begriffsklärung)
 Zell
 Celle (Begriffsklärung)
 Altzella
 Neuzelle